Een overzicht van gemeenten in de Spaanse provincie Granada. In de eerste kolom staat het gemeentenummer, waarvan de eerste twee cijfers verwijzen naar de provincie met nummer 18000.

 
Granada